

Astronomia 
 S7 – sottoclasse della classificazione stellare

Chimica 
 S7 – una delle Frasi S delle etichette di pericolo delle sostanze chimiche

Codici 
 S7 – codice vettore IATA della compagnia aerea russa S7 Airlines (ex-Sibir Airlines), Novosibirsk (Russia)

Trasporti 
  – linea Potsdam Hauptbahnhof ↔ Ahrensfelde della S-Bahn di Berlino (Germania)
 S7 – Linea Milano-Molteno-Lecco del Servizio ferroviario suburbano di Milano
 S7 – superstrada polacca

Altro 
 S7 – soprannome dei Sovereign Seven, gruppo di personaggi dei fumetti DC Comics
 Donkervoort S7 – automobile della Donkervoort
 Saleen S7 – automobile della Saleen